Le Kerne FG, dont le siège se situe à Quimper, est le second club de football gaélique créé dans le Finistère après celui de Brest.

Historique 
Le club a été créé en  par trois anciens joueurs de Brest et de Vannes ( Sylvain Roinard, Gaëtan Chaussy et Vincent Kerzreho). Pendant ses premières années d'existence, le Kerne Football Gaélique a évolué en entente avec l'autre club finistérien de Brest. Avec l'arrivée de nouveaux joueurs chaque saison, le Kerne Football Gaélique poursuit son développement et à partir de la saison 2016, le club prend son autonomie pour les matchs officiels. En 2017 le Kerne FG compte près de trente licenciés.

Histoire du logo 

Le logo du Kerne FG, de couleurs bleues, blanches et jaunes, est composé d'un bélier, d'un ballon de football gaélique, d'hermines et de triskell. L'hermine stylisée est, comme le triskell, l'un des emblèmes bretons les plus répandus.

L'hermine symbolise le mammifère éponyme qui évoque lui-même Anne, dernière reine de Bretagne, et la notion de pureté.

Le triskell serait initialement un symbole solaire, qui représente aujourd'hui l'idée de cycle, de mouvement perpétuel, bref, de vie.

Le bélier (de même que les couleurs bleues et jaunes) figure depuis des siècles sur les armoiries de l'évêché de Quimper, capitale de la Cornouaille (« Kerne » en breton).

C'est un animal puissant, rapide, au caractère bien trempé et n'ayant pas peur du contact. « Ar maout » signifie en breton « le bélier » mais aussi par extension « la victoire, la gagne ». Ainsi, « Aet eo ar maout gantañ/ganti », littéralement « Le bélier est allé avec lui/elle », signifie ni plus ni moins « Il/elle a gagné ». En effet, il était d'usage dans certains sports bretons, d'offrir un animal vivant (souvent un bélier, parfois un taureau ou un cheval) au vainqueur. Cette pratique séculaire est encore bien ancrée dans le gouren (lutte bretonne), sport où l'on se dispute une demi-douzaine de béliers chaque été.

Activités 
Le club a pour but de faire découvrir et de développer les sports gaéliques en Cornouaille mais a également pour ambition de défendre les couleurs de la Cornouaille dans les différents championnats (régionaux, nationaux et même européens).

En effet, le Kerné Football Gaélique participe au Championnat de Bretagne de football gaélique, à la coupe de Bretagne, au championnat de France mais également au manche de coupe européenne.

Les entraînements (le jeudi soir à 20h30) et les matchs se déroulent sur le terrain de rugby de Quimper au complexe sportif de Creac'h Gwen. Parfois, certains matchs peuvent être disputés sur le terrain de football de Locronan.

Effectif actuel 
Entraîneur : Sylvain Roinard   Entraîneur adjoint : Florent Jourdain

Palmarès 

Par ailleurs, quatre joueurs du Kerne FG (Reynald Becam, Sylvain Roinard, Florent Jourdain et Romain Hébert) ont été sélectionnés en équipe de Bretagne avec laquelle ils ont remporté un tournoi Européen.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Football gaélique
Football gaélique en France

Liens externes 
 http://gaeliquequimper.wix.com/kernefg
 Maillot officiel

Équipe de football gaélique
Football gaélique dans le Finistère
Club de sports gaéliques en France
Club sportif en Bretagne